Lovesome Thing peut faire référence à :

 A Lovesome Thing, un album du saxophoniste de jazz américain Frank Morgan, enregistré en 1990 ;

 Lovesome Thing, un album de la chanteuse de jazz américaine Anaïs Reno, sorti en 2021 sur le label Harbinger Records.